Nike kan syfta på:
 
Nike –  i grekisk mytologi segergudinnan
Athena Niketemplet – den första joniska byggnaden som uppfördes på Akropolis i Aten
Nike från Samotrake – en antik skulptur
Nike (företag) – ett amerikanskt företag
Nike, en genre inom breakdance – se Freeze
Nike (TV-program) – ett svenskt TV-program
Nikepriset – ett polskt litteraturpris
Projekt Nike – ett försvarsprojekt som drevs av Bell Labs på uppdrag av USA:s försvarsdepartement
307 Nike – en asteroid i huvudbältet

Personer
Nike Bent (1981–), en svensk före detta alpin skidåkare och skicrossåkare
Nike Markelius (1962–), svensk sångerska och trumslagare